Салынтугтунское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Сарпинском районе Калмыкии. СМО объединяет 4 населенных пункта — посёлки Догзмакин, Ик Заргакин, Каажихин и Салын-Тугтун. Административный центр — посёлок Салын-Тугтун.

География 

СМО граничит на юго-западе, юге и юго-востоке с Ростовской областью, на северо-востоке и севере - граничит с Кануковским СМО, на севере - также с Шарнутовским СМО, на западе - с Волгоградской областью.

Территория СМО дренируется реками Кара-Сал и Акшибай.

История 

Границы Салынтугтунского СМО установлены Законом Республики Калмыкия "Об установлении границ Салынтугтунского сельского муниципального образования Республики Калмыкия" от 28 февраля 2003 года № 303-II-З

Население 

Население СМО (на 01.01.2012 года) составляет 894 человек или 6,8 % населения РМО. Из них 58,2 % проживает в административном центре поселения - посёлке Салын-Тугтун. Плотность населения - 1,5 чел./км². Их общего количества населения – 0,89 тыс. чел., население моложе трудоспособного возраста составляет 0,13 тыс. чел., (14,6 %), в трудоспособном возрасте – 0,63 тыс. чел. (70,8 %), старше трудоспособного возраста – 0,13 тыс. чел. (14,6 %). Отмечается нулевой баланс показателей естественного прироста населения (0 чел./год на 1000 жителей). Соотношение мужчин и женщин составляет, соответственно, 52,1 % и 47,9 % (преобладает мужское население). Национальный состав: калмыки – 84,7 %, русские – 7,7 %, другие национальности – 7,6 %.

Состав сельского поселения

Экономика 

Основной отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Ведущими сельскохозяйственными предприятиями в СМО является СПК им. Э. Деликова, специализирующиеся на растениеводстве (основной профиль) и животноводстве. Кроме того, хозяйственную деятельность (сельскохозяйственное производство) со специализацией на животноводстве и растениеводстве в СМО ведут 12 КФХ и 63 ЛПХ.

Транспортная инфраструктура 

Территорию СМО пересекает автодорога регионального значения Садовое - Кануково - Салын-Тугтун - Котельниково.

Примечания 

Муниципальные образования Сарпинского района
Сельские поселения Калмыкии